In Concert 1987: Abigail — концертный альбом Кинга Даймонда, записанный в 1987 и выпущенный Roadrunner Records в 1991 году. В него вошли композиции с альбомов Fatal Portrait и Abigail, а также «Come to the Sabbath» с альбома  группы Mercyful Fate.

Список композиций

Участники записи 
 Кинг Даймонд — вокал
 Энди Ла Рок — гитара
 Майк Мун — гитара
 Тими Хансен — бас-гитара
 Микки Ди — ударные

Примечания 

Альбомы King Diamond
Концертные альбомы 1991 года
Альбомы Roadrunner Records